Renault R25 je Renaultov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 2005, ko sta z njim dirkala Fernando Alonso in Giancarlo Fisichella. Alonso je dosegel sedem zmag in svoj prvi dirkaški naslov prvaka, Fisichella je dodal še eno zmago, skupaj pa sta dosegla še deset uvrstitev na stopničke, sedem najboljših štartnih položajev in dva najhitrejša kroga. To je Renaultu prineslo prvi konstruktorski naslov prvaka z 191-imi točkami.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

R25
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 2005